Spojení písmen C a L může mít různé významy:

CL 
 CL – kód ISO 3166-2 pro Chile
 bývalá SPZ okresu Česká Lípa
 CAS Latency – parametr počítačových pamětí
 Cruiser Light – zkratka uváděná (spolu s pořadovým číslem) před názvy lehkých křižníků amerického námořnictva
 Lee Chae Rin (* 1991) – jihokorejská zpěvačka

Cl 
 chlor (z latinského Chlorum) – chemický prvek

cl 
 centilitr – jednotka objemu, setina litru

.cl 
 .cl – internetová doména nejvyššího řádu pro Chile

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky